Metathese (scheikunde), een scheikundig verschijnsel
Metathese (taalkunde), een taalkundig verschijnsel